Cluj-Napoca, een stad in Roemenië
District Cluj, een Roemeens district (județ)